Квалификације за главни жреб на ВТА турниру међународне категорије Бризбејн интернашонал 2011. у Бризбејну (Аустралија) одржане су у периоду од 31. децембра 2010. до 2. јануара 2011.

Учествовале су 32 тенисерке из 17 земаља.

За квалификације специјалну позивницу организатора (WC) добиле су четири аустралијске тенисерке:
  Тами Патерсон
  Џесика Мур
  Оливија Роговска
  Изабела Холанд

Списак носилаца 
{| class="wikitable"
|-
! align="center" | Број 
! align="center" | Играчица
! colspan="2" align="center" | Резултат
|- 
|1||Олга Говорцова  (75)||align="center"|1. коло||Александра Пивоварова  (8)
|- bgcolor="#EFEFEF"
|2||Моника Никулеску  (82)||align="center"|1. коло ||Кристина Макхејл   
|- 
|3||Ванја Кинг  (86) ||align="center"|Квалификована||Алисон Риске  
|- bgcolor="#EFEFEF"
|4|| Шуај Џанг  (90) ||align="center"|Финале ||Оливија Роговска  (WC)
|- 
|5||Сорана Крстеа  (93)||align="center"|2. коло ||Луција Храдецка  (4)
|- bgcolor="#EFEFEF"
|6||Каролина Спрем (94)||align="center"|2. коло||Ана Татишвили  
|- 
|7||Ксенија Первак   (97) ||align="center"|Финале||Александра Пивоварова 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|8|| Андреа Хлавачкова  (100) ||align="center"|2. коло ||Алисон Риске  
|}
 Број у загради означава пласман на ВТА ранг листи од 27. децембра 2010.

 Резултати квалификација 
 Прва група 
{{Тенис-8 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Финале

|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Олга Говорцова
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Анастасија Пивоварова
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Тами Патерсон
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=6<sup>2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Маша Зец Пешкирич
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Александра Панова
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Коко Вандевеј
| RD1-score6-1=6<sup>4
| RD1-score6-2=6<sup>5
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Џесика Мур
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=0
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=7
| RD1-team8= Ксенија Первак
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Анастасија Пивоварова
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Маша Зец Пешкирич 
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Александра Панова
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3=4
| RD2-seed4=7
| RD2-team4= Ксенија Первак
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6<sup>3
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1= 
| RD3-team1= Анастасија Пивоварова
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6<sup>3
| RD3-score1-3=7
| RD3-seed2=7
| RD3-team2= Ксенија Первак
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3=6<sup>3
}}

Друга група 

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификације (Q):

  Луција Храдецка
  Ванја Кинг
  Анастасија Пивоварова
  Ана Татишвили

Спољашње везе 
 Резултати квалификација

Међународно првенство Бризбејна
Тенис 2011.

en:2011 Brisbane International – Women's Singles Qualifying
id:Brisbane International 2011 – Kualifikasi Tunggal Putri